

Palmarès

Giocatore 
 
Lucerna: 1991-92

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale svizzera